Wielka Stopa – zwierzę mityczne 
 Wielka Stopa – wódz Siuksów